Anne Liardet (née en 1961), navigatrice française ;
 Claude Liardet (1881-1966), officier britannique ;
 Jean-Paul Liardet (né en 1939), musicien suisse ;
 Pierre Liardet (né en 1950), athlète français.